{{Szlachcic infobox
 |imię               = Wolimunt
 |wszystkie imiona   = 
 |imię oryginalne    = 
 |grafika            = 
 |opis grafiki       = 
 |herb               = 
 |opis herbu         = 
 |tytuł              = 
 |dynastia           = 
 |rodzina            = WolimuntowiczowieKondratowicze Kieżgajłowie StankiewiczowieDowgiałłowie
 |data urodzenia     = XIV w.
 |miejsce urodzenia  = 
 |data śmierci       = 
 |miejsce śmierci    = 
 |ojciec             = Buszko
 |matka              = N.N.
 |mąż                = 
 |żona               = N.N.
 |dzieci             = JawnutKieżgajłoRumboldSzedyborSudywójGudygerdSegebut
 |rodzeństwo         = 
 |faksymile          = 
 |opis faksymile     = 
 |odznaczenia        = 
 |commons            = 
}}

Wolimunt (ur. w XIV w.) – bojar litewski, protoplasta wielu wielkolitewskich i polskich rodów szlacheckich.

Życiorys 

Wolimunt był jednym z litewskich bojarów. Spotykamy go w źródłach historycznych tylko raz, jako świadka rozejmu, zawartego pomiędzy w. ks. lit. Witoldem, a Zakonem Krzyżackim na wyspie Salin w 1398 roku. 

Występuje on wówczas jako Walmundt Buschken son, Walymundt filius Busken, a zatem jako syn Buszki.

Miał siedmiu synów; Jawnutę, Kieżgajłę (protoplastę Kieżgajłów), Rumbolda, Szedybora, Sudywoja (protoplastę Stankiewiczów, za sprawą syna Stanki), Gudygerda (protoplastę Kondratowiczów, za sprawą syna Kondrada) oraz Segebuta. Był również spokrewniony z Stanisławem Dowigałem, pierwszym znanym członkiem rodu Dowigałłów.

Genealogia 

Genealogia rodzinna została utworzona na podstawie fragmentu Władsyława Semkowicza w Miesięczniku Heraldycznym.

Zobacz też 

 heraldyka
 herb szlachecki
 lista polskich herbów szlacheckich

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 

 

 Wolimunt
 Wolimunt
 Wolimunt
Szlachta Wielkiego Księstwa Litewskiego
Urodzeni w XIV wieku